Quatrième peut faire référence à :
 la classe de quatrième française,
 l'homonyme de quart,
 Le quatrième, qui peut être un abréviation pour le quatrième étage d'un immeuble,
 une position de la danse classique : les pieds sont posés l'un devant l'autre, à la distance de la longueur d'un pied, agrandissant la surface de sustentation et donnant une position particulièrement stable (voir position classique). La quatrième position, quand elle concerne les bras, consiste à avoir un bras à l'horizontale, légèrement courbé vers le centre du corps, l'autre étant à la verticale légèrement arrondi en avant de la tête,
 La quatrième de couverture, qui est la page qui se trouve à l'opposé de la page de titre d'un livre. On y trouve, en général, des commentaires sur le livre, choisis par l'éditeur.